Rammsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rammsjötjärnen (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Rammsjötjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (22,5 ha)
Rammsjötjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn